Fabian, Fabián nebo  Fábián může být:

 Fabián – mužské křestní jméno

příjmení osob
 svatý Fabián – světec
 Françoise Fabian – francouzská herečka
 John Fabian – americký astronaut
 Josef Fabián (1944–2012) – český kulturní pracovník, divadelník a publicista z Valašského Meziříčí, poslanec FS po sametové revoluci
 Karel Fabián – český spisovatel
 Lara Fabian – belgická zpěvačka
 László Fábián – více osob
 Miroslav Fabián (* 1964) – slovenský fotbalista
 Robert Fabian – český spisovatel
 Štefan Fabian (* 1981) – slovenský lední hokejista
 Štefan Fabián (1911–1985) – slovenský fotbalista
 Tomáš Fabián (* 1989) – český fotbalista
 Václav Fabián (1835–1915) – český statkář a politik
 Václav Fabian (1877–1931) – český historik a archeolog

ženy
 Jana Fabiánová – česká zpěvačka a herečka
 Marie Fabiánová (1872–1943) – česká matematička, pedagožka a ředitelka školy, první absolventka Filosofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity
 Tera Fabiánová – romská spisovatelka
 Vlasta Fabianová – česká herečka

jiný význam
 Fabián (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u obce Stráž nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec
 Fabián (duch) – fiktivní strážce Brd
 Fabián (pivo) – pivo z pivovaru Hostomice pod Brdy

Rozcestníky - příjmení